TIFF est un acronyme désignant :
 un format d’image numérique, le Tagged Image File Format
 des festivals de cinéma :
 Tirana International Film Festival (Festival international du film de Tirana) ;
 Tokyo International Film Festival (Festival international du film de Tokyo) ;
 Toronto International Film Festival (Festival international du film de Toronto) ;
 Transilvania International Film Festival (Festival international du film de Transylvanie).